Per Pleiade si può intendere:

Astronomia 
 Pleiadi – un ammasso aperto visibile nella costellazione del Toro

Editoria 
 Bibliothèque de la Pléiade – collana editoriale edita dalla casa editrice francese Gallimard
 Biblioteca della Pléiade – collana editoriale edita dalla casa editrice italiana Einaudi

Fisica 
 Pleiade – gruppo di isotopi di una famiglia radioattiva che non possono essere separati con mezzi chimici, come, per es., il gruppo costituito dal torio D, dal radio B, D e G, dall'attinio B e D

Letteratura 
 Pleiade – un gruppo di 7 poeti tragici, fioriti in età alessandrina sotto il regno di Tolomeo II (285-246 a. C.), che, per l'eccellenza della loro arte, furono paragonati ai 7 astri che compongono la costellazione delle Pleiadi e inclusi nel Canone alessandrino
 Pléiade – un gruppo di 7 poeti francesi del XVI secolo riunito in una sorta di scuola poetica attorno a Pierre de Ronsard, denominati a somiglianza dei poeti inclusi nel Canone alessandrino

Mitologia 
 Pleiade – Figura della mitologia greca